Slemdal (Oslo), een buurt in Oslo
Slemdal (metrostation), een station van de metro van Oslo